Всеобщие выборы в Сьерра-Леоне проходили 7 (1-й тур) и 31 (2-й тур) марта 2018 года для избрания президента, парламента и местных советов. Президент Эрнест Бай Корома по Конституции не мог участвовать в выборах, т.к. уже был на посту максимально возможные 10 лет.

В 1-м туре ни один кандидат в президенты не набрал 55% голосов, которые были необходимы для победы. Во 2-й тур вышли кандидат от правящей партии Всенародный конгресс Самура Камара и кандидат оппозиционной Народной партии Джулиус Маада Био. Второй тур прошёл 31 марта. В результате победу одержал Джулиус Маада Био, набрав 51,8% голосов. Отставной бригадный генерал Джулиус Маада Био в 1996 году в течение 3 месяцев уже возглавлял Сьерра-Леоне, после чего передал власть демократически избранным гражданским властям.

Результаты 
Национальная избирательная комиссия сообщила, что было зарегистрировано 3 178 663 избирателей (из которых 1 654 228 были женщины). Явка составила 2 676 549 человек (84,2%) на 3 300 избирательных центров и 11 122 избирательных участков.

Президентские выборы

Парламентские выборы 
В парламентских выборах участвовало 795 кандидатов, из них 100 женщин.

Примечания

Ссылки 
 

Март 2018 года
Выборы в Сьерра-Леоне
2018 год в Сьерра-Леоне
Сьерра-Леоне